Алекса́ндр Алексе́евич Лабу́ткин (1910, Санкт-Петербург, Российская империя — 1935) — советский серийный и массовый убийца. С 1933 по 1935 годы застрелил 15 человек в лесном массиве на окраине ленинградского района Ржевка-Пороховые.

Биография 
Александр Лабуткин родился в 1910 году в Санкт-Петербурге. Имел рабочее происхождение. В конце 1920-х годов он устроился работать пристрельщиком наганов на оружейном заводе «Краснознамёнец». В 1930 году, занимаясь выкорчёвыванием пня с помощью пироксилина, Лабуткин случайно произвёл преждевременную детонацию последнего, в результате чего лишился кисти правой руки. В связи с этим работать пристрельщиком он более не мог, и поэтому устроился работать паропроводчиком на Охтинский комбинат в Ленинграде. Лабуткин отличался крайней страстью к модным вещам. По воспоминаниям его знакомых, он очень любил надевать тёмный пиджак и широкополую шляпу, что создало о нём мнение как о щёголе.

Убийства 
30 августа 1933 года Лабуткин, замаскировавшись под грибника, взял револьвер и отправился в лес, расположенный за Пороховыми заводами на окраине Ржевка-Пороховые. Там он встретил компанию из 2 мужчин и 3 женщин, после чего произвёл в них несколько выстрелов; 4 скончались на месте, а 1 женщина умерла спустя некоторое время в больнице, не успев дать следователям никаких показаний. Пули, которыми убийца пользовался при совершении своих преступлений, были изготовлены его знакомым слесарем из шариков подшипников. С места убийств Лабуткин забрал незначительные ценности; это означает, что корысть не была движущей силой при совершении преступлений.

2 декабря 1933 года, в том же самом лесу, маньяк застрелил ещё двух человек; у убитых он забрал пару валенок, продукты и несколько других вещей.

11 апреля 1934 года Лабуткин подкараулил и застрелил пожилого слесаря; убийца забрал у убитого деньги и чемоданчик с инструментом, а также выдернул у него изо рта золотые коронки.

Для преступлений Лабуткина были характерны длительные паузы между эпизодами. Спустя 6 месяцев, 13 ноября 1934 года, он застрелил птицелова, который осматривал свои силки. Добычей преступника стала клетка с пойманными птицами.

11 января 1935 года Лабуткин застрелил с интервалом в 2 часа две семейные пары, гулявшие в лесу, и вновь с места преступления он забрал не представлявшие особой ценности вещи.

Через месяц, 17 февраля 1935 года, Лабуткин убил одинокого рабочего. Для отвлечения внимания своих последних жертв он использовал свою жену Марию.

Арест, следствие и суд 
18 марта 1935 года Лабуткин совершил ещё одно нападение на супружескую пару; мужчина был убит, а женщина легко ранена. Она опознала убийцу, и вскоре Лабуткина задержали.

Следствие по делу Лабуткина было недолгим. По делу серийного убийцы были также арестованы его жена Мария Лабуткина и несколько человек, которые были обвинены в укрывательстве преступлений. Летом 1935 года состоялся суд, во время которого Особое совещание приняло решение о применении к Александру Лабуткину высшей меры наказания —  смертной казни через расстрел, а остальным подсудимым были назначены длительные сроки лишения свободы; в частности, Марию Лабуткину лишили родительских прав и отправили в лагерь на 10 лет. Сам Лабуткин был расстрелян в течение суток после вынесения приговора.

В массовой культуре 
 Документальный фильм из цикла «Следствие вели…» «Стрелок»

Примечания

Литература 
 

Серийные убийцы СССР
Серийные убийцы 1930-х годов
Казнённые за убийство
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Преступники Ленинградской области
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1935 году
Инвалиды